

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 André Planché, (1898-1805), bijoutier, potier et homme de théâtre britannique ;
 James Planché, (1796-1880), dramaturge et généalogiste britannique ;

Homonymie
Homonymie de patronyme